Maryam – variante in lingua araba del nome Maria
 85471 Maryam – asteoride della fascia principale
 Maryam bint 'Imran – nel Corano, il nome dato a Maria, la madre di Gesù